(ordre alphabétique)

 Long Boret (1933 – 1975), homme politique cambodgien ;
 Vadim Boret (1976-), footballeur moldave ;
 Victor Boret (1872 - 1952), homme politique français.